Dafne hace referencia a varios artículos:

Mitología, arte y música relacionadas 
 Apolo y Dafne, una dríade (ninfa de los árboles);
 Apolo y Dafne (Bernini), escultura realizada entre 1622 y 1625;
 Apolo y Dafne (Albani), cuadro del pintor barroco italiano Francesco Albani.
 Dafne (Strauss), de Richard Strauss, basada en el mito de esta ninfa;
 Dafne (Peri), ópera de Jacopo Peri (1597) actualmente perdida y considerada la primera ópera de la historia;
 Gli amori d'Apollo e di Dafne, ópera de Francesco Cavalli.

Botánica 
 Daphne, género de plantas arbustivas entre las que se incluye la especie Daphne laureola, el laurel. Se caracterizan por poseer flores aromáticas y bayas venenosas;
 Dafni, abreviación botánica para Amots Dafni;

Lugares 
 Dafni (Ática), suburbio de Atenas (Grecia). 
 Dafni (Athos), principal puerto de entrada de peregrinos y segunda ciudad del Monte Athos.
 Daphne (Alabama), ciudad en el estado de Alabama, Estados Unidos;

Personas y personajes
 Dafne, nombre propio de mujer en español.
 Dafne Fernández, actriz y bailarina española;
 Daphne Blake, personaje de la serie de dibujos animados Scooby-Doo;
 Daphne Moon, personaje de la serie Frasier;

Música
 Dafne Marahuntha, banda de ska colombiana;
 Daphne Descends, canción de Adore (álbum de The Smashing Pumpkins);

Además
 (41) Daphne, asteroide del cinturón de asteroides;
 SS Daphne, barco que se hundió catastróficamente en 1883, en Glasgow;